Гуго Ибелин — имя нескольких представителей средневекового феодального рода Ибелинов:
 Гуго Ибелин (до 1133 — ок. 1170) — сеньор Рамлы и Ибелина.
 Гуго Ибелин (ок. 1255 — 1315) — участник мятежа против короля Кипра Генриха II де Лузиньяна в 1306 году.
 Гуго Ибелин (ум. ок. 1349) — граф Яффы и Аскалона.